Звонков — русская фамилия.

 Звонков, Василий Васильевич (1890—1965) — член-корреспондент АН СССР.
 Звонков, Роман Владимирович (1969—1995) — советский и украинский биатлонист.
 Звонков, Трофим Никифорович (1905—1978) — Герой Советского Союза.